Суперкубок Грузії з футболу 2021 — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 лютого 2021 року між чемпіоном Грузії Динамо (Тбілісі) та володарем кубку Грузії Гагрою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2021
Грузія
2021 у грузинському спорті